San Gaspar kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de San Gaspar Ixchil, kommun i Departamento de Huehuetenango
 San Gaspar Ixchil, kommunhuvudort, Departamento de Huehuetenango, Municipio de San Gaspar Ixchil,

Mexiko 

 San Gaspar, Zumpahuacán, 
 San Gaspar, Valle de Bravo, 
 San Gaspar, Jalisco,